12. etape af Tour de France 2020 var en 218 km lang , som blev kørt den 10. september 2020 med start i  og mål i . Med sine 218 kilometer var det løbets længste etape, og eneste gang at rytterne skulle køre mere end 200 km.

Efter et soloudbrud på de sidste 28 kilometer vandt schweiziske Marc Hirschi fra  etapen med 47 sekunders forspring til Pierre Rolland fra . Yderlige fem sekunder efter kom den danske rytter og Hirschis holdkammerat Søren Kragh Andersen ind på tredjepladsen.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  Ilnur Zakarin () – udgik med brækket ribben efter styrt på 11. etape.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 Officielle hjemmeside 

12